Ndjili eller N'Djili kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Ndjili (vattendrag), 
 Ndjili (stadsdel), Kinshasa, 
 Kinshasa-N'Djili flygplats, Kinshasa,